Equimita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Equimita, Puebla, Cuetzalan del Progreso, 
 Equimita, Veracruz, Altotonga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar